Николай Грачёв:
 Грачёв, Николай Александрович (1910—1980) — советский журналист.
 Грачёв, Николай Михайлович (1921—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Грачёв, Николай Фёдорович (1930—2013) — советский военачальник, генерал армии.